Joseph Pembaur kan avse:

* Joseph Pembaur den äldre (1848—1923), österrikisk musiker 
 Joseph Pembaur den yngre (1875—1950), österrikisk musiker